Nella nautica – galleggiante utilizzato per aumentarne la stabilità delle imbarcazioni

Meccanica
 Bilanciere componente tipico di alcune distribuzioni per motori
 In meccanica – asta usata per suddividere un carico su due appoggi o per trasformare un moto rotatorio in moto alternativo (e viceversa). Ad esempio nell'orologio il bilanciere è l'elemento che oscilla provocando l'avanzamento delle lancette
 In meccanica – "pressa a bilanciere" o semplicemente "bilanciere", utensile usato per esercitare una notevole forza assiale su parti da accoppiare, es. inserimento di un albero in un foro

Sport
 Nello sport – il bilanciere è
 una sbarra di acciaio utilizzata per caricare dischi di vario peso
 l'asta utilizzata dai funamboli per tenersi in equilibrio

Entomologia
 In entomologia – i bilancieri sono modificazioni morfologiche e funzionali delle ali di alcune specie di insetti (ditteri, strepsitteri).